William Knight kan syfta på:

William Knight (kunglig tjänare), medlem av Henrik VIII:s hov.
Kapten William Knight, engelsk pirat. 
William J. Knight, William J. "Pete" Knight, amerikansk pilot och politiker. 
William Knight (martyr), död 1596
William Knight (kampsportare) (född 1988), amerikansk MMA-utövare.